Szekrényessy Attila (1913–1995) műkorcsolyázó
Szekrényessy Attila (1968) történész, heraldikus